«You and Me» (Ты и я) — песня нидерландской певицы Джоан Франки, представляющая страну на музыкальном конкурсе Евровидение 2012. Музыкальный сингл «You and Me» вышел в продажу в формате цифровой дистрибуции 27 февраля 2012 года. Авторами песни являются Джоан Франка и Джессика Хогенбом (известная под псевдонимом Jessie Maria). Сингл возглавил голландский хит-парад Mega Single Top 100 2 марта 2012 года.

Информация о песне 
Джоан Франка выступила с песней «You and Me» 26 февраля 2012 на музыкальном фестивале Nationaal Songfestival. Певица была одета в костюм североамериканских индейцев и украшение из перьев в стиле индейцев; это связано с историей, раскрывающейся в тексте песни: героиня вспоминает о своём детстве, где она играла в индейцев со своей 'первой любовью'. Джоан Франка играла на гитаре, также на сцене присутствовали музыканты, игравшие на бубнах, барабане, банджо и небольшом струнном инструменте, похожем на укулеле.

Список композиций 
 Digital download
 «You and Me» — 3:01

 Вокал — Джоан Франка
 Продюсеры — Джоан Франка, Джессика Хогенбом
 Текст песни — Джоан Франка, Джессика Хогенбом

Позиции в чартах

Хронология релизов

Примечания 

Песни Нидерландов на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»